São Salvador, signifiant en portugais Saint-Sauveur, peut désigner :
São Salvador da Bahia, la capitale de l'État de Bahia au Brésil.
São Salvador, une freguesia portugaise du district de Santarém.
São Salvador du Kongo, l'ancien nom de Mbanza-Kongo en Angola. 
São Salvador de Lordelo, une ville portugaise dans la municipalité de Paredes.

Voir aussi